Halsön (Luleå), een Zweeds eiland behorend tot de Lule-archipel
Halsön (Kalix), een Zweeds eiland behorend tot de Kalix-archipel